Larsson is een bekende Zweedse achternaam van onder meer:

Åke Larsson, een in 1921 geboren componist, presentator, muzikant en muziekproducent
Åsa Larsson, een in 1966 geboren schrijfster
Carl Larsson, een in 1853 geboren kunstenaar
Caroline Larsson, een in 1984 geboren golfspeelster
Daniel Larsson, een in 1987 geboren voetballer
Gunnar Larsson, een in 1951 geboren zwemmer
Gunvald Larsson, een personage uit de boeken van Sjöwall & Wahlöö
Gustav Larsson, een in 1980 geboren wielrenner
Henrik Larsson, in 1971 geboren voetballer van onder meer Feyenoord en FC Barcelona
Johan Larsson, een in 1990 geboren voetballer
Johanna Larsson, een in 1988 geboren tennisspeelster
Lars-Erik Larsson, een in 1908 geboren componist, muziekpedagoog, dirigent, muziekproducent, organist en muziekcriticus
Louise Larsson, een in 1990 geboren golfspeelster
Magnus Larsson, een in 1970 geboren tennisser
Mats Larsson Gothe, een in 1965 geboren journalist
Peter Larsson, een in 1961 geboren voetballer van onder meer AFC Ajax
Rune Larsson, een in 1952 geboren voetbalscheidsrechter
Sebastian Larsson, een in 1985 geboren voetballer
Stieg Larsson, een in 1954 geboren journalist en schrijver
Thora Larsson, een in 1891 geboren schoonspringster
Ulf Larsson, een in 1956 geboren acteur, revueartiest, komiek en toneelregisseur
Zara Larsson, een in 1997 geboren zangeres
Karin Larsson-Bergöö, een in 1859 geboren kunstenares

Overig
Larsson (band), een Belgische band

Zie ook 
 Larson (doorverwijspagina)

Achternaam